La materia gris corresponde a aquellas zonas del sistema nervioso central de color grisáceo integradas principalmente por somas neuronales y dendritas carentes de mielina junto con células glía.

Además, es el nombre de los siguientes elementos:

 Materia Gris, grupo musical argentino;
 Materia Gris, personaje de la serie animada Ben 10.